Охочинский — фамилия.

Известные носители:
 Охочинский, Владимир Константинович (1891(1886?)—1940(ошиб. 1937, 1938)) — искусствовед, из дворян, бывший офицер, репрессирован; сын К. В. Охочинского.
 Охочинский, Константин Владимирович (1854—1916) — видный русский врач-психиатр и коллекционер.
 Охочинский, Пётр Владимирович (? — 1909) — русский математик, коллекционер.
 Охочинский, Никита Владимирович (1923—2010) — советский и российский театральный деятель, актёр, режиссёр.
 Охочинский, Юрий Владимирович (род. 1958) — советский и российский певец, радиоведущий.

См. также 
 Хочинский

Примечания